Angra kan syfta på följande:
 Angra − en brasiliansk musikgrupp

Geografi

Brasilien 

 Angra dos Reis, kommunhuvudort, Rio de Janeiro,

Portugal 

 Angra do Heroísmo (ort), Azorerna, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar